Hysopus može označavati:

 Hyssopus (Animalia),  rod opnokrilaca iz porodice Eulophidae
 Hyssopus (Plantae), biljni rod iz porodice Lamiaceae